De titel Drost van Drenthe werd ingesteld rond het jaar 1400.

Het was de hoogste titel in de Landschap Drenthe, de latere provincie Drenthe.

Geschiedenis van Drenthe